Kiara (The Lion King)
Kiara e os Luminitos

Desambiguação